Ури се може односити на:

 Кантон Ури
 Ури (Иран)
 Ури (Сасари)